

Geografia

Germania 
 Culm – frazione di Brahmenau, comune nel circondario di Greiz (Turingia)

Polonia 
 Culm (o "Kulm") – antico nome tedesco di Chełmno, città nel distretto di Chełmno (Cuiavia-Pomerania)

Regno Unito 
 Culm – fiume nel Devon (Inghilterra)
 Culm Measures – formazione geologica nella Cornovaglia e nel Devon (Inghilterra)

Pagine correlate 
Kulm